Името Конуш носят две български села:

 Конуш, област Пловдив
 Конуш, област Хасково